Quarto est un jeu de société
 Quarto est une commune italienne de la province de Naples
 Le Quarto était un croiseur de la Regia Marina.
 Quarto est une collection littéraire des éditions Gallimard.
 In-quarto est un format de livres